Публій Ліциній Красс Старший (*Publius Licinius Crassus бл. 280 до н. е. — після 240 до н. е.) — політичний діяч часів Римської республіки.

Життєпис 
Походив з плебейського роду Ліциніїв. Старший син Публія Ліцинія. Заклав основи заможності свого роду, ставши засновником гілки Ліциніїв Крассів. Публій отримав когномен «Красс», тобто гладки, за свою статуру. Про участь у політичних справах нічого невідомо. Втім, можливо, допомагав фінансово у здобутті консульства своєму молодшому брату Гаю, якого було обрано консулом на 236 рік до н. е.

Родина 
 Публій Ліциній Красс Дів, великий понтифік 212—183 років до н. е., консул 205 року до н. е.
 Гай Ліциній Красс, батько Публія Ліцинія Красса, консула 171 року до н. е., Гая Ліцинія Красса, консула 168 року до н. е., Марка Ліцинія Красса

Джерела 
 Fasti Cap. 236, 205, 171, 168 роки до н. е.
 Münzer F. Licinii Crassi // RE. HBd. 25. 1926. Sp. 247—248

Ліцинії Красси